um dos seguintes topônimos:

Rio Roncador — rio do estado do Rio de Janeiro
Serra do Roncador — no estado do Mato Grosso
Roncador — município brasileiro do estado do Paraná
Roncador — distrito do município de Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos